Tarkington ist der Familienname folgender Personen:

 Booth Tarkington (1869–1946), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rockne Tarkington (1931–2015), US-amerikanischer Schauspieler

Tarkington als Teil von Firmierungen:
 Tarkington Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller